Ентърпрайз (от enterprise – „начинание, инициатива, предприятие“ на английски език) може да се отнася за:
 Градове в САЩ
 Ентърпрайз (Алабама)
 Ентърпрайз (Орегон)
 Ентърпрайз (Юта)
 Ентърпрайз, космическа совалка
 няколко бойни кораба на САЩ:
 „Ентърпрайз“ (CV-6), самолетоносач от клас „Йорктаун“
 „Ентърпрайз“ (CVN-65), първия ядрен самолетоносач
 Стар Трек: Ентърпрайз, телевизионен сериал
 Ентърпрайз (NX-01), космически кораб от сериала
 Ентърпрайз, увеселителен атракцион, кръстен на друг космически кораб от сериала